The Showdown Effect, ранее известная как Project JFK — многопользовательская компьютерная игра в жанре экшн, разработанная компанией Arrowhead Game Studios и выпущенная Paradox Interactive в . Разработчики игры описывают её как «2,5-мерный экшн». Стилистика игры намеренно воспроизводит клишированные фильмы-боевики категории B 1980-х и 1990-х годов.

Геймплей 
Восемь персонажей игры, «чемпионы» из разных эпох и мест земного шара, участвуют в поединках друг с другом. Игроку предлагается взять под управление одного из героев и вступать в сражения с другими игроками, используя разнообразное оружие и фрагменты декораций. Игра позволяет гибко настраивать правила боев, оружие, облик и способности персонажей.

Одиночной игры нет, представлен только многопользовательский режим. В игре отсутствуют кампании, но есть несколько видов боя, например «Один против всех» или «Каждый за себя». По итогам боя игрок получает очки, которые допускается потратить на новое оружие, снаряжение или новых персонажей.

Отзывы и критика 
По мнению обозревателя журнала «Игромания», игра «дает возможность стать героем боевиков разнузданных восьмидесятых, когда еще молодой и полный сил актерский состав „Неудержимых“ вовсю спасал мир от зла».

Примечания 

Игры для Windows
Игры для macOS
Компьютерные игры 2013 года
Компьютерные игры, разработанные в Швеции
Инди-игры